Patrick Sheehan ist der Name folgender Personen:

* Patrick Augustine Sheehan (1852–1913), irischer Priester, Schriftsteller und Politiker
 Patrick Francis Sheehan (1932–2012), irischer Geistlicher, Bischof von Kano

Siehe auch:
 Pat Sheehan (* 1958), nordirischer Politiker (Sinn Féin)